Woodson kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Woodson (Arkansas)
Woodson (Illinois)
Woodson (Texas)